Сан Хуан Хукила Миксес има више значења:

 Општина Сан Хуан Хукила Миксес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Хукила Миксес (Сан Хуан Хукила Миксес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику